Eilers ist der Familienname folgender Personen:

 Alexa Eilers (* 1991), deutsche Schauspielerin

 Anton Eilers (1839–1917), deutsch-amerikanischer Metallurg und Industrieller
 Carl Eilers (1925–2008), US-amerikanischer Elektroingenieur
 Christoph Eilers (* 1969), deutscher Politiker (CDU)
 Dieter Eilers (* 1961), deutscher Motorradrennfahrer
 Elfriede Eilers (1921–2016), deutsche Politikerin (SPD)
 Eugenie Eilers-Herhold (1854–1893), deutsche Sängerin (Sopran) 
 Franz Eilers (1861–1929), deutscher Opernsänger und -regisseur 
 Franz-Josef Eilers (1932–2021), deutscher Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Theologe
 Friderun von Stralendorff-Eilers (1916–2011), deutsche Bildhauerin
 Gerd Eilers (1788–1863), deutscher Pädagoge
 Goetz Eilers (* 1941), deutscher Jurist und Fußballfunktionär
 Gustav Eilers (1834–1911), deutscher Kupferstecher, Radierer und Maler
 Hans Eilers (1917–2009), deutscher Architekt und Leitender Baudirektor in Bremen
 Hans-Heinrich Eilers (1931–2019), deutscher Politiker (SPD)
 Hillgriet Eilers (* 1959), deutsche Politikerin (FDP)
 Jan Eilers (1909–2000), deutscher Politiker (FDP, CDU)
 Joachim Eilers (* 1990), deutscher Bahnradsportler
 Justin Eilers (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Justin Mark Eilers (1978–2008), US-amerikanischer Martial-Arts-Kämpfer
 Louis Eilers (1844–1917), deutscher Schlosser, Fabrikant, Senator und Kommerzienrat
 Martin Eilers (* 1960), deutscher Biochemiker
 Natalie Eilers (* 1998), kanadische Skispringerin
 Reimer Boy Eilers (* 1948), deutscher Schriftsteller und Publizist
 Sally Eilers (1908–1978), US-amerikanische Schauspielerin
 Theodor Eilers (1836–1887), deutscher Verwaltungs- und Ministerialbeamter und Parlamentarier
 Tina Eilers (1910–1983), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Tom Eilers (* 1970), deutscher Jurist, Fußballfunktionär und Fußballspieler
 Walter Eilers (1896–1972), deutscher Komponist

 Yannic Eilers (* 1998), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Eilers Peak, Berg in der Britannia Range, Antarktika
 Villa Wilhelm Eilers